

331001–331100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 331001 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 331002 ||  || 21 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 331003 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 331004 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 331005 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 331006 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 331007 ||  || 24 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 331008 ||  || 21 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 331009 ||  || 17 out 2009 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 331010 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 331011 Peccioli ||  || 26 out 2009 || Libbiano || P. Bacci, F. Biasci || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 331012 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 331013 ||  || 27 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 331014 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 331015 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || Maria || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 331016 ||  || 23 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 331017 ||  || 25 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 331018 ||  || 24 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 331019 ||  || 24 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 331020 ||  || 26 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 331021 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 331022 ||  || 27 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 331023 ||  || 19 out 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 331024 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 331025 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 331026 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 331027 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 331028 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 331029 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 331030 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 331031 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 331032 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 331033 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 331034 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 331035 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 331036 ||  || 11 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 331037 ||  || 13 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 331038 ||  || 13 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 331039 ||  || 10 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 331040 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 331041 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 331042 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 331043 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 331044 ||  || 15 nov 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 331045 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 331046 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 331047 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 331048 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 331049 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=050 bgcolor=#88F2FF
| 331050 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 331051 ||  || 30 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 331052 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 331053 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 331054 ||  || 25 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 331055 || 2009 WJ || 16 nov 2009 || Mayhill || iTelescope Obs. || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 331056 || 2009 WX || 17 nov 2009 || Tzec Maun || D. Chestnov, A. Novichonok || Maria || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 331057 ||  || 26 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 331058 ||  || 18 nov 2009 || Marly || P. Kocher || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 331059 ||  || 17 nov 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 331060 ||  || 18 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Maria || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 331061 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 331062 ||  || 16 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 331063 ||  || 18 nov 2009 || Kachina || J. Hobart || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 331064 ||  || 21 nov 2009 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 331065 ||  || 16 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 331066 ||  || 16 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 331067 ||  || 17 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 331068 ||  || 25 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 331069 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 331070 ||  || 20 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 331071 ||  || 19 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 331072 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 331073 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 331074 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 331075 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 331076 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 331077 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 331078 ||  || 19 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 331079 ||  || 20 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 331080 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 331081 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 331082 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 331083 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 331084 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 331085 ||  || 23 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 331086 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Maria || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 331087 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 331088 ||  || 21 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 331089 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 331090 ||  || 22 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 331091 ||  || 23 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 331092 ||  || 23 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 331093 ||  || 23 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 331094 ||  || 24 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 331095 ||  || 24 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 331096 ||  || 24 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 331097 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 331098 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 331099 ||  || 26 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 331100 ||  || 23 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

331101–331200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 331101 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 331102 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 331103 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 331104 ||  || 10 dez 2009 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 331105 Giselher ||  || 13 dez 2009 || Sonoita || R. Kracht || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 331106 ||  || 27 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=107 bgcolor=#88F2FF
| 331107 ||  || 24 nov 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 331108 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 331109 ||  || 14 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 331110 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 331111 ||  || 25 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 331112 ||  || 20 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 331113 ||  || 7 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 331114 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 331115 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 331116 ||  || 26 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 331117 ||  || 8 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 331118 ||  || 14 set 2007 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 331119 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 331120 ||  || 12 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 331121 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 331122 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 331123 ||  || 13 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 331124 ||  || 29 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 331125 ||  || 16 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 331126 ||  || 17 jan 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 331127 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 331128 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 331129 ||  || 2 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 331130 ||  || 19 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 331131 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 331132 ||  || 14 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 331133 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 331134 ||  || 10 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 331135 ||  || 4 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 331136 ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 331137 ||  || 26 fev 2008 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 331138 ||  || 27 dez 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=139 bgcolor=#FFDAB5
| 331139 ||  || 9 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 331140 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 331141 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 331142 ||  || 26 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 331143 ||  || 20 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 331144 ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 331145 ||  || 9 set 2007 || Siding Spring || SSS || Juno || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 331146 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 331147 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 331148 ||  || 21 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 331149 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Maria || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 331150 ||  || 11 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 331151 ||  || 30 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 331152 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 331153 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 331154 ||  || 26 abr 2003 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 331155 ||  || 16 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 331156 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 331157 ||  || 31 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 331158 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 331159 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 331160 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 331161 ||  || 29 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 331162 ||  || 14 dez 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 331163 ||  || 8 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 331164 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 331165 ||  || 10 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 331166 ||  || 13 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 331167 ||  || 7 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 331168 ||  || 1 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 331169 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 331170 ||  || 5 jan 2011 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 331171 ||  || 29 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 331172 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 331173 ||  || 23 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 331174 ||  || 22 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 331175 ||  || 22 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 331176 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 331177 ||  || 12 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 331178 ||  || 5 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 331179 ||  || 11 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 331180 ||  || 23 fev 2007 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 331181 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 331182 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 331183 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 331184 ||  || 19 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 331185 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 331186 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 331187 ||  || 30 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 331188 ||  || 4 fev 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 331189 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 331190 ||  || 15 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 331191 ||  || 5 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 331192 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 331193 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 331194 ||  || 22 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 331195 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 331196 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 331197 ||  || 8 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 331198 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 331199 ||  || 10 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 331200 ||  || 10 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

331201–331300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 331201 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 331202 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 331203 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 331204 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 331205 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 331206 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 331207 ||  || 17 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 331208 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 331209 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 331210 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 331211 ||  || 23 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 331212 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 331213 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 331214 ||  || 3 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 331215 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 331216 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 331217 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 331218 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 331219 ||  || 12 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 331220 ||  || 11 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 331221 ||  || 23 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 331222 ||  || 19 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 331223 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 331224 ||  || 22 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 331225 ||  || 7 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 331226 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 331227 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 331228 ||  || 30 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 331229 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 331230 ||  || 24 jan 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 331231 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 331232 ||  || 26 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 331233 ||  || 17 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 331234 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 331235 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 331236 ||  || 5 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 331237 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 331238 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 331239 ||  || 26 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 331240 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 331241 ||  || 16 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 331242 ||  || 17 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 331243 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 331244 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 331245 ||  || 27 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 331246 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 331247 ||  || 11 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 331248 ||  || 11 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 331249 ||  || 6 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 331250 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 331251 ||  || 27 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 331252 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 331253 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 331254 ||  || 25 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 331255 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 331256 ||  || 5 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 331257 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 331258 ||  || 20 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 331259 ||  || 27 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 331260 ||  || 20 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 331261 ||  || 24 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 331262 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 331263 ||  || 30 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 331264 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 331265 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 331266 ||  || 10 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 331267 ||  || 23 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 331268 ||  || 16 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 331269 ||  || 9 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 331270 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 331271 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 331272 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 331273 ||  || 16 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 331274 ||  || 26 ago 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 331275 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 331276 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 331277 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 331278 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 331279 ||  || 7 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 331280 ||  || 22 fev 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 331281 ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 331282 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 331283 ||  || 2 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 331284 ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 331285 ||  || 8 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 331286 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 331287 ||  || 3 dez 2005 || Mauna Kea || A. Boattini || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 331288 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 331289 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 331290 ||  || 21 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 331291 ||  || 21 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 331292 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 331293 ||  || 2 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 331294 ||  || 11 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 331295 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 331296 ||  || 23 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 331297 ||  || 26 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 331298 ||  || 30 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 331299 ||  || 11 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 331300 ||  || 23 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

331301–331400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 331301 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 331302 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 331303 ||  || 8 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 331304 ||  || 21 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 331305 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 331306 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 331307 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 331308 ||  || 25 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 331309 ||  || 23 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 331310 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 331311 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 331312 ||  || 27 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 331313 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 331314 ||  || 20 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 331315 ||  || 13 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 331316 ||  || 20 abr 2006 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 331317 ||  || 28 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 331318 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 331319 ||  || 7 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 331320 ||  || 9 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 331321 ||  || 24 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 331322 ||  || 30 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 331323 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 331324 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 331325 ||  || 25 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 331326 ||  || 10 fev 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 331327 ||  || 31 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 331328 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 331329 ||  || 11 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 331330 ||  || 29 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 331331 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 331332 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 331333 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 331334 ||  || 18 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 331335 ||  || 15 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 331336 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 331337 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 331338 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 331339 ||  || 6 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 331340 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 331341 ||  || 19 fev 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 331342 ||  || 28 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 331343 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 331344 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 331345 ||  || 19 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 331346 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 331347 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 331348 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 331349 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 331350 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 331351 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 331352 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 331353 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 331354 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 331355 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 331356 ||  || 7 nov 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 331357 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 331358 ||  || 23 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 331359 ||  || 27 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 331360 ||  || 16 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 331361 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 331362 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 331363 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 331364 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 331365 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 331366 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 331367 ||  || 19 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 331368 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 331369 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 331370 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 331371 ||  || 16 fev 2001 || Cima Ekar || ADAS || Brangane || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 331372 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || Ursula || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 331373 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 331374 ||  || 17 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 331375 ||  || 10 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 331376 ||  || 2 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 331377 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 331378 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 331379 ||  || 3 ago 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 331380 ||  || 13 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 331381 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 331382 ||  || 1 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 331383 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 331384 ||  || 7 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 331385 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 331386 ||  || 17 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 331387 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 331388 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 331389 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 331390 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 331391 ||  || 23 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 331392 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 331393 ||  || 19 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 331394 ||  || 4 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 331395 ||  || 13 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 331396 ||  || 27 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 331397 ||  || 7 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 331398 ||  || 10 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 331399 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 331400 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|}

331401–331500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 331401 ||  || 19 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 331402 ||  || 10 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 331403 ||  || 2 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 331404 ||  || 14 jan 2007 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 331405 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 331406 ||  || 3 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 331407 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 331408 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 331409 ||  || 30 jun 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 331410 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 331411 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 331412 ||  || 18 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 331413 ||  || 31 jan 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 331414 ||  || 4 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 331415 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 331416 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 331417 ||  || 14 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 331418 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 331419 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 331420 ||  || 14 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 331421 ||  || 25 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 331422 ||  || 19 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 331423 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 331424 ||  || 2 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 331425 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 331426 ||  || 28 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 331427 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 331428 ||  || 10 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 331429 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 331430 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 331431 ||  || 9 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 331432 ||  || 25 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 331433 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 331434 ||  || 26 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 331435 ||  || 1 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 331436 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 331437 ||  || 13 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 331438 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 331439 ||  || 1 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 331440 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 331441 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 331442 ||  || 23 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 331443 ||  || 9 jun 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 331444 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 331445 ||  || 11 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 331446 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 331447 ||  || 30 set 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 331448 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 331449 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 331450 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 331451 ||  || 10 ago 1996 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 331452 ||  || 24 mai 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 331453 ||  || 20 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 331454 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 331455 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 331456 ||  || 8 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 331457 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 331458 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 331459 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 331460 ||  || 24 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 331461 ||  || 29 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 331462 ||  || 10 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 331463 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 331464 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 331465 ||  || 11 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 331466 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 331467 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 331468 ||  || 19 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 331469 || 6006 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 331470 ||  || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=471 bgcolor=#FFD5EA
| 331471 ||  || 27 ago 1984 || Palomar || E. F. Helin, P. Rose || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 331472 ||  || 21 jan 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 331473 ||  || 9 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 331474 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 331475 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 331476 ||  || 18 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 331477 ||  || 6 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 331478 ||  || 2 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 331479 ||  || 22 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 331480 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 331481 ||  || 27 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 331482 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 331483 ||  || 25 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=484 bgcolor=#FFDAB5
| 331484 ||  || 18 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 331485 ||  || 15 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 331486 ||  || 10 nov 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 331487 ||  || 24 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 331488 ||  || 22 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 331489 ||  || 19 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 331490 ||  || 9 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 331491 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 331492 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 331493 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 331494 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#FFDAB5
| 331495 ||  || 6 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 331496 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 331497 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 331498 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 331499 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 331500 ||  || 5 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

331501–331600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 331501 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 331502 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 331503 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 331504 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 331505 ||  || 16 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#FFDAB5
| 331506 ||  || 10 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 331507 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 331508 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#FFD5EA
| 331509 ||  || 16 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#FFD5EA
| 331510 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 331511 ||  || 9 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 331512 ||  || 30 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 331513 ||  || 11 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 331514 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 331515 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 331516 ||  || 4 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 331517 ||  || 27 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 331518 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 331519 ||  || 5 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 331520 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#FFDAB5
| 331521 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#FFDAB5
| 331522 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 331523 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 331524 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 331525 ||  || 5 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 331526 ||  || 22 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 331527 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 331528 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 331529 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 331530 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 331531 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 331532 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 331533 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 331534 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 331535 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 331536 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 331537 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 331538 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 331539 ||  || 30 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 331540 ||  || 30 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 331541 ||  || 29 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 331542 ||  || 6 out 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 331543 ||  || 6 out 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 331544 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 331545 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 331546 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 331547 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#FFDAB5
| 331548 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 331549 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 331550 ||  || 27 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#FFDAB5
| 331551 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 331552 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 331553 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 331554 ||  || 20 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 331555 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 331556 ||  || 15 dez 2000 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 331557 ||  || 20 dez 2000 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 331558 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 331559 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 331560 ||  || 29 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 331561 ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 331562 ||  || 23 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 331563 ||  || 17 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 331564 ||  || 18 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 331565 ||  || 23 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 331566 ||  || 8 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 331567 ||  || 14 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 331568 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 331569 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 331570 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 331571 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 331572 ||  || 24 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 331573 ||  || 22 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 331574 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 331575 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 331576 ||  || 26 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 331577 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 331578 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 331579 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 331580 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 331581 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 331582 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 331583 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 331584 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 331585 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 331586 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=587 bgcolor=#FFDAB5
| 331587 ||  || 9 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 331588 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 331589 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 331590 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 331591 ||  || 15 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 331592 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 331593 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 331594 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 331595 ||  || 20 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 331596 ||  || 24 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 331597 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 331598 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 331599 ||  || 10 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 331600 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

331601–331700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 331601 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 331602 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 331603 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 331604 ||  || 18 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 331605 ||  || 10 dez 2001 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 331606 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 331607 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 331608 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 331609 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 331610 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 331611 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 331612 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 331613 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#FFDAB5
| 331614 ||  || 22 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 331615 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 331616 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 331617 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 331618 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 331619 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 331620 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 331621 ||  || 4 fev 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 331622 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 331623 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 331624 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 331625 ||  || 8 fev 2002 || Palomar || NEAT || Pallas || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 331626 ||  || 16 fev 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 331627 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 331628 ||  || 8 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 331629 ||  || 6 abr 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 331630 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 331631 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 331632 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 331633 ||  || 12 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 331634 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 331635 ||  || 14 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 331636 ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 331637 ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 331638 ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 331639 ||  || 8 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 331640 ||  || 10 jul 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 331641 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 331642 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 331643 ||  || 14 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 331644 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 331645 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 331646 ||  || 8 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 331647 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 331648 ||  || 17 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 331649 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 331650 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 331651 ||  || 3 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 331652 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 331653 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 331654 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 331655 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 331656 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 331657 ||  || 5 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 331658 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 331659 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 331660 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 331661 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 331662 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 331663 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 331664 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 331665 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 331666 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 331667 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 331668 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 331669 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 331670 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 331671 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 331672 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 331673 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 331674 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 331675 ||  || 3 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 331676 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 331677 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 331678 ||  || 20 ago 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 331679 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 331680 ||  || 28 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 331681 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 331682 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 331683 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 331684 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 331685 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 331686 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 331687 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 331688 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 331689 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 331690 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 331691 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 331692 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 331693 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 331694 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 331695 ||  || 30 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 331696 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 331697 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 331698 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#FFDAB5
| 331699 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 331700 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

331701–331800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 331701 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 331702 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 331703 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 331704 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 331705 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 331706 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 331707 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 331708 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 331709 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 331710 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 331711 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 331712 ||  || 13 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 331713 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 331714 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 331715 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 331716 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 331717 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 331718 ||  || 16 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 331719 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 331720 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 331721 ||  || 16 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=722 bgcolor=#FFDAB5
| 331722 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 331723 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 331724 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 331725 ||  || 17 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 331726 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 331727 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 331728 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 331729 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 331730 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 331731 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 331732 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 331733 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 331734 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 331735 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 331736 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 331737 ||  || 8 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 331738 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 331739 ||  || 10 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 331740 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 331741 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 331742 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 331743 ||  || 11 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 331744 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 331745 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 331746 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 331747 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 331748 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 331749 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 331750 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 331751 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 331752 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 331753 ||  || 12 nov 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 331754 ||  || 14 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 331755 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 331756 ||  || 18 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 331757 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 331758 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 331759 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 331760 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 331761 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 331762 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 331763 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 331764 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 331765 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 331766 ||  || 30 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 331767 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 331768 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=769 bgcolor=#FFD5EA
| 331769 ||  || 26 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 331770 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 331771 ||  || 2 fev 2003 || Goodricke-Pigott || J. W. Kessel || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 331772 ||  || 26 fev 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 331773 ||  || 7 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 331774 ||  || 8 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 331775 ||  || 8 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 331776 ||  || 4 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 331777 ||  || 12 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 331778 ||  || 10 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 331779 ||  || 25 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 331780 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 331781 ||  || 27 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 331782 ||  || 9 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 331783 ||  || 9 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 331784 ||  || 11 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#FFDAB5
| 331785 ||  || 26 abr 2003 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 331786 ||  || 28 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 331787 ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 331788 ||  || 7 mai 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 331789 ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 331790 ||  || 30 mai 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 331791 ||  || 5 jun 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#FFD5EA
| 331792 ||  || 25 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 331793 ||  || 26 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 331794 ||  || 26 jun 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 331795 ||  || 29 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 331796 ||  || 22 jul 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 331797 ||  || 28 jul 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 331798 ||  || 21 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 331799 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 331800 ||  || 22 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

331801–331900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 331801 ||  || 31 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 331802 ||  || 28 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 331803 ||  || 14 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 331804 ||  || 14 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 331805 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 331806 ||  || 15 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 331807 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 331808 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 331809 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 331810 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#FFDAB5
| 331811 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 331812 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 331813 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 331814 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 331815 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 331816 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 331817 ||  || 21 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 331818 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 331819 ||  || 30 set 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 331820 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 331821 ||  || 9 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 331822 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 331823 ||  || 27 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 331824 ||  || 25 set 2003 || Mauna Kea || P. A. Wiegert || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 331825 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 331826 ||  || 15 out 2003 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 331827 ||  || 15 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 331828 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 331829 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 331830 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 331831 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 331832 ||  || 22 out 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 331833 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 331834 ||  || 21 out 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 331835 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 331836 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 331837 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 331838 ||  || 18 out 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 331839 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 331840 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 331841 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 331842 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 331843 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 331844 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 331845 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 331846 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 331847 ||  || 25 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#FFDAB5
| 331848 ||  || 26 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 331849 ||  || 29 out 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 331850 ||  || 27 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 331851 ||  || 30 out 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 331852 ||  || 18 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 331853 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 331854 ||  || 15 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 331855 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 331856 ||  || 16 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=857 bgcolor=#FFDAB5
| 331857 ||  || 18 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 331858 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 331859 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 331860 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 331861 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 331862 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 331863 ||  || 13 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 331864 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 331865 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 331866 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 331867 ||  || 21 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 331868 ||  || 22 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 331869 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 331870 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 331871 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 331872 ||  || 17 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 331873 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 331874 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 331875 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#FFD5EA
| 331876 ||  || 7 fev 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 331877 ||  || 10 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 331878 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 331879 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 331880 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 331881 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 331882 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 331883 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 331884 ||  || 10 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 331885 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 331886 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 331887 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 331888 ||  || 15 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 331889 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 331890 ||  || 12 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 331891 ||  || 15 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 331892 ||  || 13 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 331893 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 331894 ||  || 8 jun 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 331895 ||  || 7 jul 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 331896 ||  || 14 jul 2004 || Siding Spring || SSS || Phocaea || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 331897 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 331898 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 331899 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 331900 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

331901–332000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 331901 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 331902 ||  || 11 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 331903 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 331904 ||  || 6 set 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 331905 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 331906 ||  || 7 set 2004 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 331907 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 331908 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 331909 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 331910 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 331911 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 331912 ||  || 7 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 331913 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 331914 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 331915 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 331916 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 331917 ||  || 26 ago 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 331918 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 331919 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 331920 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 331921 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#F1F1F1
| 331922 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 331923 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 331924 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 331925 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 331926 ||  || 14 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 331927 ||  || 14 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 331928 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 331929 ||  || 21 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 331930 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 331931 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 331932 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 331933 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 331934 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 331935 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 331936 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 331937 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 331938 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 331939 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 331940 ||  || 6 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 331941 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 331942 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 331943 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 331944 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 331945 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 331946 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 331947 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 331948 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 331949 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 331950 ||  || 4 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 331951 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 331952 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 331953 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 331954 ||  || 19 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 331955 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 331956 ||  || 3 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 331957 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 331958 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 331959 ||  || 13 nov 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 331960 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 331961 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 331962 ||  || 11 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=963 bgcolor=#FFD5EA
| 331963 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 331964 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 331965 ||  || 11 dez 2004 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 331966 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 331967 ||  || 11 dez 2004 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 331968 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 331969 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 331970 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 331971 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 331972 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 331973 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 331974 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 331975 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 331976 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 331977 ||  || 14 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 331978 ||  || 9 fev 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 331979 ||  || 10 fev 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 331980 ||  || 2 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 331981 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 331982 ||  || 2 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 331983 ||  || 2 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=984 bgcolor=#FFDAB5
| 331984 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 331985 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 331986 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 331987 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 331988 ||  || 13 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 331989 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=990 bgcolor=#FFD5EA
| 331990 ||  || 16 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=991 bgcolor=#FFDAB5
| 331991 ||  || 21 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 331992 Chasseral ||  || 3 abr 2005 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 331993 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 331994 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 331995 ||  || 10 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 331996 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 331997 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 331998 ||  || 2 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=999 bgcolor=#FFD5EA
| 331999 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Kitt Peak Obs. || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 332000 ||  || 6 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (330001)–(335000) (IAU Minor Planet Center)

331